N9 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN9 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 9 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar